Syntetrernis neocompsa är en fjärilsart som beskrevs av Edward Meyrick 1933. Syntetrernis neocompsa ingår i släktet Syntetrernis och familjen Agonoxenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjärilar
Agonoxenidae
neocompsa